Il doppio del Delray Beach Winter Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario hanno battuto in finale 6–2, 6–0 Manon Bollegraf e Helena Suková.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Manon Bollegraf /  Helena Suková (finale)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (semifinali)

 Mary Joe Fernández /  Lisa Raymond (secondo turno) 
 Katrina Adams /  Kathy Rinaldi-Stunkel (primo turno) 
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (quarti di finale) 
 Laura Golarsa /  Natalija Medvedjeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Winter Championships 1994